Алисия Лагано (, род. ) — американская телевизионная актриса. Лагано наиболее известна благодаря своей роли в сериале Lifetime «Список клиентов», где она снималась с 2012 по 2013 год.

Лагано родилась в Бруклине, Нью-Йорк и в десятилетнем возрасте переехала в Орегон. Затем она переехала в Лос-Анджелес, Калифорния, где и начала свою карьеру на телевидении, в 2001 году получив регулярную роль в ситкоме «Все о нас», закрытом после одного сезона. В дополнение к своей роли в «Список клиентов», Лагано с тех пор появилась в таких сериалах как «Скорая помощь», «Справедливая Эми», «Говорящая с призраками», «Побег», «Декстер», «C.S.I.: Место преступления» и «Касл».

С 2013 года Лагано замужем за менеджером Гектором Рендоном.

Фильмография

Примечания

Ссылки